

Шадрінська сільська рада — сільське поселення, Калманський район, Алтайський край
 Шадрінська сільська рада — сільське поселення, Козульський район, Красноярський край